

Населені пункти та їхні частини

 Баторово — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Баторово — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Баторово — частина села Нове Баторово в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки